Алексе́евское:

Казахстан 
 Алексеевское — прежнее название села Жанашар в Енбекшиказахком районе Алматинской области.
 Алексеевское — до 1917 года название села Катон-Карагай в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
Алексеевское — до 1924 года название села Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области.

Киргизия 
 Алексеевское — прежнее название села Ой-Тал в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

Россия 
Адыгея
 Алексеевское — до 1921 года название села Хамышки в Майкопском районе.
Башкортостан
 Алексеевское — деревня в Архангельском районе.
Владимирская область
 Алексеевское — село в Ковровском районе.
Вологодская область
 Алексеевское — деревня в Вологодском районе.
 Алексеевское — посёлок в Вытегорском районе.
 Алексеевское — деревня в Чагодощенском районе.
Дагестан
 Алексеевское — прежнее название села Верхнее Ишкарты Буйнакского района.
Ивановская область
 Алексеевское — село в Ильинском районе.
Калужская область
 Алексеевское — деревня в Перемышльском районе.
 Алексеевское — деревня в Юхновском районе.
Кировская область
 Алексеевское — село в Мурашинском районе.
Костромская область
 Алексеевское — деревня в Антроповском районе.
 Алексеевское — деревня в Нейском районе.
Краснодарский край
 Алексеевское — село в Кущёвском районе.
 Алексеевское — село в составе города Сочи.
Марий Эл
 Алексеевское — село в Волжском районе.
 Алексеевское — село в Мари-Турекском районе.
Московская область
 Алексеевское — деревня в Солнечногорском районе.
 Алексеевское — старинное село, вошедшее в Алексеевский район Москвы.

Новосибирская область

 Алексеевское — до 1933 года название посёлка Мошково Мошковского района.

Псковская область
 Алексеевское — деревня в Локнянском районе.
Ставропольский край
 Алексеевское — село в Андроповском районе.
 Алексеевское — село в Благодарненском районе.
Татарстан
 Алексеевское — посёлок городского типа в Алексеевском районе.
Тверская область
 Алексеевское — деревня в Андреапольском районе.
 Алексеевское — деревня в Бежецком районе.
 Алексеевское — село в Вышневолоцком районе.
 Алексеевское — деревня в Калининском районе.
 Алексеевское — деревня в Кашинском районе.
 Алексеевское — деревня в Осташковском районе.
 Алексеевское — село в Рамешковском районе.
 Алексеевское — деревня в Селижаровском районе.

Ярославская область
 Алексеевское — деревня в Даниловском районе.
 Алексеевское — деревня в Некрасовском районе.
 Алексеевское — деревня в Рыбинском районе, Назаровский сельский округ.
 Алексеевское — деревня в Рыбинском районе, Шашковский сельский округ.
 Алексеевское — деревня в Ярославском районе, Карабихское сельское поселение.
 Алексеевское — деревня в Ярославском районе, Туношенское сельское поселение.

Украина 
 Алексеевское — село в Амвросиевском районе Донецкой области.

Другое 
 Алексеевское — депо Харьковского метрополитена
  — многозначный термин

См. также 

 Алексеевское-1
 Алексеевское-2
 Алексеевское-3 
 Алексеевское сельское поселение

 Алексей
 Алексеев
 Алексеева
 Алексеевка
 Алексеево
 Алексеевск
 Алексеевская
 
Малое Алексеевское